Camrose (Canada)
 Camrose (Wales)